Kirchberg steht für:

 allgemein eine Erhebung mit Kirche, einer der traditionellen Standorte von Sakralbauten, siehe Kirchenberg

Kirchberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden, Städte:
 in Deutschland:
 Kirchberg an der Iller, Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kirchberg an der Jagst, Stadt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kirchberg an der Murr, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchberg im Wald, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Kirchberg (Hunsrück), Stadt im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück), im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kirchberg (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Kirchberg (Sachsen), Stadt im Landkreis Zwickau, Sachsen
 in Österreich:
 Kirchberg am Wagram, Marktgemeinde im Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Kirchberg am Walde, Marktgemeinde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Kirchberg am Wechsel, Marktgemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kirchberg an der Pielach, Marktgemeinde im Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Kirchberg an der Raab, Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kirchberg bei Mattighofen, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kirchberg ob der Donau, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kirchberg-Thening, Gemeinde im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kirchberg in Tirol, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol
in der Schweiz:
 Kirchberg BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Kirchberg SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 in anderen Ländern:
 Kirchberg (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Kirchberg (Kreis Sibiu), deutscher Name von Chirpăr, Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien

Gemeinde-, Orts- oder Stadtteile:
 in Deutschland:
 Kirchberg (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchberg (Bad Birnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kirchberg (Bad Reichenhall), Ortsteil der Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kirchberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kirchberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Kirchberg (Erlbach-Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Erlbach-Kirchberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kirchberg (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kirchberg (Hohentann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Kirchberg (Jülich), Ortsteil der Stadt Jülich, Landkreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kirchberg (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Kirchberg (Lahn), Kirchspiel an der Lahn, heute Stadt Lollar, Landkreis Gießen, Hessen
 Kirchberg (Niedenstein), Ortsteil der Stadt Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Kirchberg (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kirchberg (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchberg (Perlesreut), Ortsteil der Gemeinde Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kirchberg (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting (Gemeinde), Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchberg (Pirmasens), Stadtteil der kreisfreien Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Kirchberg (Regenstauf), Ortsteil der Gemeinde Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kirchberg (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kirchberg (Seesen), Ortsteil der Stadt Seesen, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Kirchberg am Inn, Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kirchberg vorm Wald, Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach (bei Passau), Landkreis Passau, Bayern
 in Österreich:
 Kirchberg am Wechsel-Außen, Ortschaft von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kirchberg am Wechsel-Markt, Ortschaft von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kirchberg an der Wild, Katastralgemeinde und Ortschaft von Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Eitzing), Katastralgemeinde und Ortschaft von Eitzing, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Eugendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kirchberg (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Inzersdorf), Ortsteil der Gemeinde Inzersdorf im Kremstal, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Kirchberg-Thening), Katastralgemeinde und Ortschaft (Hauptort) von Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Klein Sankt Paul), Ortschaft von Klein Sankt Paul, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Kirchberg (Gemeinde Klein Sankt Paul), Katastralgemeinde von Klein Sankt Paul, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Kirchberg (Gemeinde Kremsmünster), Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Langenstein), Ortsteil der Gemeinde Langenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Maria Lankowitz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kirchberg (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Salchau bei Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Kirchberg (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde St. Pantaleon), Ortschaft von St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Kirchberg (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kirchberg (Gemeinde Thal), Ortsteil von Thal (Steiermark), Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kirchberg (Gemeinde Vöcklabruck), Ortschaft von Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kirchberg (Gemeinde Weilbach), Ortschaft von Weilbach (Oberösterreich), Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
in der Schweiz:
 Kirchberg (Küttigen), Ortsteil der Gemeinde Küttigen, Kanton Aargau
 Kirchberg TG, Weiler in der Gemeinde Thundorf, Kanton Thurgau
in anderen Ländern:
 Kirchberg-Plateau, Stadtteil der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
 Kirchberg, deutscher Name von Tłustoręby, Ort in der Gemeinde Niemodlin, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Kirchberg, deutscher Name von Kostelní, Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov, Tschechien

historisch:
 Grafschaft Kirchberg, historisches Territorium in Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchberg (Wüstung, Dingelstädt), Wüstung bei Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Kirchberg (Sondershausen), Wüstung bei Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen

Baulichkeiten:
 diverse Burgen und Schlösser, siehe Burg Kirchberg
 Kloster Kirchberg, ehemaliges Dominikanerinnenkloster bei Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Internierungslager Kirchberg an der Wild, ehemaliges Internierungslager im Ersten Weltkrieg, Niederösterreich

Berge und Erhebungen:
 Kirchberg (Loferer und Leoganger Steinberge) (ca. 1678 m), im Kirchbergstock bei St. Ulrich am Pillersee, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Kirchberg (Namibia) (1100 m), Berg in der Namib im Südwesten Namibias
 Kirchberg (Schwäbische Alb) (971,0 m), bei Bubsheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Kirchberg (Oberweißbach) (784,2 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Oberweißbach, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kirchberg (Seitingen-Oberflacht) (755,8 m), in der Schwäbischen Alb bei Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Kirchberg (Reichersbeuern), (735 m), bei Reichersbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kirchberg (Reichmannsdorf) (725,3 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Reichmannsdorf, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kirchberg (Volkers) oder Volkersberg (552 m), in der Rhön bei Volkers (Bad Brückenau), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kostelní vrch (544 m), im Egerer Hügelland (Chebská pahorkatina) bei Kozly (Lipová u Chebu), Region Karlovarský
 Kirchberg (Falkensteiner Vorwald) (529 m) im Falkensteiner Vorwald bei Falkenstein (Oberpfalz)
 Kirchberg (Berescheid) (520,1 m), in der Nordeifel bei Berescheid, Landkreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kirchberg (Deutschfeistritz) (ca. 473 m), in Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kirchberg (Züntersbach) (439,7 m), in der Rhön bei Züntersbach (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kirchberg (Landstuhl) (348 m) innerhalb von Landstuhl
 Kirchberg (Gladenbach) (362,3 m), östlich von Gladenbach, Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Kirchberg (Haardt) (344,1 m), im Pfälzerwald bei Deidesheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kirchberg (Neusalza-Spremberg) (ca. 341 m), bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kirchberg (Trautheimer Wald) (280,9 m), im Odenwald bei Trautheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Kirchberg (Spessart) (250,7 m), im Spessart bei Freigericht (Hessen), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kirchberg (Volkach) (ca. 230 m), bei Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe auch Volkacher Kirchberg, Großlage im Weinanbaugebiet Franken
 Kirchberg (Bensheim) (220,6 m), im Odenwald bei Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Kirchberg (Kleinmühlingen) (87,8 m), bei Kleinmühlingen, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Kirchberg (Neu Fahrland), (85,0 m), Potsdam-Neu Fahrland, Brandenburg

Kirchberg ist der Familienname folgender Personen:

Familien – dort auch zur Genealogie:
 Edelherren von Kirchberg, thüringisches Adelsgeschlecht aus dem Eichsfeld
 Burggrafen von Kirchberg, thüringisches Adelsgeschlecht, begütert im Raum Jena und Eisenach
 Grafen von Kirchberg (Hainleite), thüringisches Adelsgeschlecht im Raum Sondershausen
 Grafen von Kirchberg (Schwaben) aus Illerkirchberg im heutigen Alb-Donau-Kreis

Namensträger:
 Anna Metze-Kirchberg (1907–2004), deutsche Schriftstellerin
 August Kirchberg (1863–1945), Gründer des Mülheimer Bau- und Sparvereins, Stadtverordneter
 Christian Kirchberg (* 1947), deutscher Jurist
 Christian von Kirchberg, Graf zu Sayn und Wittgenstein (1726–1772), Richter des Reichskammergerichts
 Christiane Louise zu Hohenlohe-Kirchberg (1754–1815), deutsche Porträtmalerin und Kunstsammlerin
 Dirk Kirchberg (* 1974), deutscher Journalist und Autor
 Eberhard Kirchberg (* 1950), deutscher Schauspieler
 Ernst von Kirchberg († nach 1379), deutscher Chronist
 Franz Hervay von Kirchberg (1870–1904), österreichischer Bezirkshauptmann
 Hans-Peter Kirchberg (* 1956), deutscher Dirigent und Pianist
 Hartmann Fugger von Kirchberg (1829–1899), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich von Kirchberg (* um 1225/1233), deutscher Jurist
 Helmut Kirchberg (1906–1983), deutscher Bergbauwissenschaftler
 Johannes Kirchberg (* 1973), deutscher Sänger und Schauspieler
 Konrad von Kirchberg (2. Hälfte 13. Jahrhundert), Lyriker und Minnesänger
 Konrad II. von Kirchberg-Wallhausen († 1375), Bischof von Meißen
 Martina Kirchberg (* 1957), deutsche Segelkunstflugpilotin, Kunstflugschiedsrichterin und Segelkunstflugtrainerin
 Paul Fugger von Kirchberg und Weißenhorn (1637–1701), Reichshofrat
 Peter Kirchberg (* 1934), Automobilhistoriker
 Sigmund Fugger von Kirchberg und Weißenhorn (1542–1600), Bischof von Meißen
 Theo Kirchberg (1920–2014), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ursula Kirchberg (* 1938), deutsche Illustratorin

Siehe auch:
 Kilchberg
 Kirchberger
 Kirchlberg
 Illerkirchberg
 Bergkirche